Perwomaisk oder Perwomajsk ist der Name folgender Orte:

in Russland:
 Perwomaisk, Oblast Nischni Nowgorod, Russland
 Perwomaisk (Samara), Oblast Samara, Rajon Pochwistnewo, Russland

in der Ukraine:
 Perwomajsk (Luhansk), Oblast Luhansk
 Perwomajsk (Mykolajiw), Oblast Mykolajiw
 Perwomajsk (Starobilsk), Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk
 Perwomajsk (Mala Wyska), Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska
 Perwomajsk, früherer Name von Trawnewe (Swatowe), Oblast Luhansk, Rajon Swatowe

Sonstige:
 Pervomaisc, Transnistrien